Felipe Carone - ator brasileiro
Modesto Carone - escritor e jornalista brasileiro
Edgard Carone - historiador brasileiro
Pierdavide Carone - cantor italiano
Jorge Carone Filho - político brasileiro
Jorge Orlando Flores Carone - político brasileiro

Desambiguação